La  du Championnat d'Europe féminin de football des moins de 17 ans  est un tournoi de football féminin qui se déroule en Lituanie du 9 au . La phase finale comprend 8 équipes qui se sont qualifiées grâce aux tours de qualifications.

Phase de Groupes

Groupe A 

|- align="center"
|

|}
|}

Groupe B 

|- align="center"
|

|}
|}

Tableau final

Pays qualifiés pour la Coupe du monde U-17 2018 

  Espagne
  Allemagne
  Finlande

Distinctions 

2018
Football feminin des moins de 17 ans
Football feminin des moins de 17 ans Europe 2018
Compétition de football en Lituanie
Football en mai 2018
Sport en Lituanie en 2018